Eine Belagerung von Kars fand in mehreren Kriegen statt:

 Belagerung von Kars (1828) während des Russisch-Türkischen Krieges 1828–1829
 Belagerung von Kars (1855) während des Krimkrieges 1853–1856
 Belagerung von Kars (1877) während des Russisch-Türkischen Krieges 1877–1878